Symfonische variaties (Bax) - muziekstuk van Arnold Bax
 Symfonische variaties (Dvorak)
 Symfonische variaties (Lutosławski) - muziekstuk van Witold Lutosławski